O Campeonato Mundial de Rali de 1985 foi a décima-terceira temporada do Campeonato Mundial de Rali (WRC ou World Rally Championship) da Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). A temporada consistiu de 12 ralis que seguiram a mesma ordem dos anos anteriores.

Após uma estréia bem-sucedida no Grupo B de seu Peugeot 205 Turbo 16 no final da temporada anterior, a Peugeot Talbot Sport voltou em 1985 para disputar a temporada com Ari Vatanen que venceu três dos quatro últimos ralis em 1984. Já no primeiro rali Vatanen ultrapassou o Quattro de Walter Röhrl apesar de uma penalidade ter lhe acrescentado oito minutosde desvantagem. No Rali da Suécia, Vatanen venceu novamente, se posicionando como favorito ao título de pilotos, além de dar uma vantagem à Peugeot no campeonato de construtores.

Uma tragédia ocorrou no Rali da Córsega em maio. No 4º estágio do rali, o piloto italiano Attilio Bettega bateu seu Lancia 037 em uma árvore e morreu na hora, seu co-piloto Maurizio Perissinot sobreviveu ao acidente sem ferimentos. A batida levantou questionamentos a respeito da segurança nos carros do Grupo B. Ironicamente, exatamente um ano depois no mesmo evento Henri Toivonen foi vítima de um acidente fatal semelhante que forçou a a FIA a banir o Grupo B.

Como nas temporadas anteriores, apesar dos doze eventos somarem pontos para o campeonato de pilotos, apenas dez dos eventos valiam para a disputa entre os construtores. Os dois eventos excluídos em 1984 foram o Rali da Suécia e o da Costa do Marfim.

Apesar do bom começo, Vatanen sofreu um grave acidente no Rali da Argentina durante um longo trecho de alta velocidade. Toda a parte externa do carro ficou destruída, mas o santantônio absorveu a maior parte do impacto. Os pilotos foram levados ao hospital pelo helicóptero da Peugeot e os ferimentos de Vatanen foram graves. Apesar de mais tarde se recuperar e voltar ao esporte, a equipe Peugeot passou a depender de seu outro piloto Timo Salonen. Salonen logo assumiu a liderença e terminou o campeonato com cinco ralis vencidos.

A Audi Sport teve de enfrentar a dupla pressão exercida pela competitividade do Peugeot 205 e um comprometimento cada vez menor da fábrica com o desenvolvimento do carro de rally. Com a crescente preocupação quanto a segurança do Grupo B, a empresa passou a questionar o envolvimento no esporte caso não fossem tomadas medidas de segurança. Apesar de Stig Blomqvist e Walter Röhrl permanecerem na equipe e alcançarem o segundo e terceiro lugares respectivamente, seu desempenho estava bem abaixo dos carros da Peugeot e a Audi terminou o campeonato com uma única vitória, em San Remo com Röhrl, a última vitória da Audi no grupo B do campeonato mundial.

A temporada da equipe Lancia Martini foi ainda mais decepcionante que o da Audi. O Lancia Sport 037 de tração traseira teve pouco sucesso, mesmo nas mãos de pilotos como Markku Alén, Massimo Biasion e Henri Toivonen. Toivonen ainda sofreu um acidente, quebrando três vértebras em seu pescoço logo no início da temporada e ficando de fora de boa parte dela. A equipe já esperava a chegada do Delta S4, com tração nas quatro rodas, esperando que fosse competitivo. Ao estrear no último rali da temporada, o Rali da Grã-Bretanha, conquistou a vitória e deu esperanças à equipe para a temporada seguinte.

A Austin Rallying estreou no mundo dos ralis com o MG Metro 6R4 e seu motor V6 de 3 litros, alcançando o pódio no Rali da Grã-Bretanha. Seu sucesso seria breve no entanto, com o baixo desempenho do Metro na última temporada do grupo B em 1986.

Semelhante às temporadas anteriores, apesar dos doze eventos somarem pontos para o campeonato de pilotos, apenas onze dos eventos valiam para a disputa entre os construtores. O evento excluído em 1985 foram o Rali da Suécia.

Eventos

Mapa dos eventos

Agenda e resultados

Campeonato de construtores

Campeonato Mundial de Rali para construtores

Tabela de pontuação por equipes

Campeonato de pilotos

Campeonato Mundial de Rali de pilotos

Tabela de pontuação

Ver também 
 1985 no desporto

Ligações externas 
 

1985 no desporto
Campeonato Mundial de Rali